Это — список 12 индейских резерваций американского штата Висконсин. Индейские народы, проживающие на территории штата, относятся к алгонкинской (меномини, оджибве, махиканы, манси-делавары, ваппингеры, потаватоми), сиуанской (виннебаго) и ирокезской (онайда) языковым семьям.

Резервации

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература

Ссылки 
 Tribal Nations of Wisconsin

Индейские резервации